Ишов — фамилия. Известные носители:
 Ишов, Акрам (1978) — узбекский самбист и тренер.
 Ишова, Екатерина Юрьевна (1989) — российская легкоатлетка.